Esta é uma lista de municípios do Rio Grande do Norte por população segundo o censo de 1950, quando o estado possuía apenas 48 municípios.

RN 1950
Pop 1950